Жоржикашвили:
 Жоржикашвили, Коба (род. 1962) — советский и грузинский футболист, грузинский тренер.
 Жоржикашвили, Яго (род. 1962) — советский футболист.